Cloud Gate puede referirse a:

 Cloud Gate, monumento localizado en Chicago, Illinois
 (200025) Cloud Gate, asteroide del cinturón de asteroides